Esistono più comuni francesi con questo nome

La Bazoge – Manica
La Bazoge – Sarthe